Il singolare del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Potito Starace che ha battuto in finale Albert Montañés 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Potito Starace (Campione)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Albert Montañés (finale)
 Sergio Roitman (primo turno)

 Diego Hartfield (semifinali)
 Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Chris Guccione (primo turno)
 Peter Luczak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2007